EVS-Kanal – nach dem ehemaligen Energieversorger Energie-Versorgung Schwaben (EVS) – heißen Triebswerkskanäle in Baden-Württemberg:

 EVS-Kanal (Enz), linker Seitenkanal der Enz durch Enzberg, Stadt Mühlacker, Enzkreis
 EVS-Kanal (Kocher) – zwei rechte Nebenkanäle des Kochers im Hohenlohekreis; flussabwärts:
 EVS-Kanal (Kocher, Ingelfingen), von Nagelsberg, Stadt Künzelsau bis Ingelfingen
 EVS-Kanal (Kocher, Ohrnberg), von Sindringen, Stadt Forchtenberg, bis vor Ohrnberg, Stadt Öhringen
 EVS-Kanal (Lauter), rechtsseitiger Verbindungskanal von der Glatt (Neckar) zu deren Zufluss Lauter  bei Glatten, Landkreis Freudenstadt; mündet in die Stauhaltung für den Abzweig des ENBW-Stollens Dornhan–Bettenhausen, der die Heimbach-Talsperre bespeist, welche über die Fortsetzung des Stollens in Bettenhausen, Gemeinde Dornhan, Landkreis Rottweil, wieder in die Glatt entwässert
 EVS-Kanal (Nagold), Elektrizitätswerkskanal links  der Nagold in Nagold, Landkreis Calw